Hirn är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gustave-Adolphe Hirn (1815–1890), fransk fysiker
 Hans Hirn (1896–1970), finländsk bibliotekarier och historieker
 Josef Hirn (1848–1917), österrikisk  historiker
 Julius Hirn(1868–1914), finländsk journalist
 Karin Hirn (1869–1943), finländsk översättare
 Karl Hirn (1872–1907), finländsk botanist och lärare
 Marta Hirn (1903–1995), finländsk historiker
 Sven Hirn (1925–2013), finländsk bibliotekarie
 Taavi Hirn (1874–1951), finländsk kemist
 Yrjö Hirn (1870–1952), finländsk konst- och litteraturvetare

Efternamn i Finland